Фернандо Франсиско Гонсалес Сиуффарди (; род. 29 июля 1980 года в Сантьяго, Чили) — чилийский теннисист, один из двух олимпийских чемпионов в истории Чили. Финалист одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-2007); победитель 14 турниров ATP (11 — в одиночном разряде); бывшая пятая ракетка мира в одиночном разряде.

Победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-1998); победитель двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (US Open-1997, Roland Garros-1998).

Общая информация 
Отец Фернандо — бывший менеджер на мельнице в Сантьяго, сейчас помогает сыну с бизнесом в Южной Америке. Мать Патриция — по национальности итальянка, является домохозяйкой. У чилийца есть две сестры: старшая — Патрисия и младшая — Джессику.

Фернандо Гонсалес — универсальный игрок без очевидных слабых мест, хотя и предпочитавший игру на задней линии. Главный козырь в игре чилийца — хорошая подача и мощный удар справа.

Знаменосец сборной Чили на открытии летней Олимпиады в Пекине и единственный чилиец, выигравший медаль на той Олимпиаде.

Инвентарь
Одежда и обувь — Adidas. Ракетка — Babolat Pure Storm Team.

Спортивная карьера 
Начало карьеры

На юниорском уровне Гонсалес смог выиграть Открытый чемпионат США в 1997 году в парном разряде (с Николасом Массу) и Открытый чемпионат Франции в 1998 году в одиночном и парном (с Хосе де Армасом) разрядах. По итогам 1998 года в юниорском рейтинге занял 4-е место в одиночном и 2-е место в парном. Также в конце 1998 года выиграл первый «фьючерс».

Профессиональную карьеру начал в 1999 году. Первым турниром в туре ATP становится Вашингтон. В первой же встрече на таком уровне он переиграл Ивана Любичича 1-6, 6-3, 6-4 и вышел во второй раунд. Уже через год в мае 2000 года на турнире в Орландо он выигрывает свой первый титул ATP. В финале он встретился со своим соотечественником Николасом Массу, которого обыграл со счётом 6-2, 6-3. Этот финал стал первым «чилийским финалом» с 1982 года. В том же сезоне дебютировал в основных соревнованиях на турнире серии Большого шлема. Произошло это на Открытом чемпионате США, где он вышел во второй раунд. В 2001 году впервые выступил в основных соревнованиях Открытого чемпионата Австралии, но проиграл в первом же раунде. На Открытом чемпионате Франции первым результатом становится выход во второй раунд.

Несмотря на быстрый титул в 2000 году, в первую сотню в рейтинге он пробился только в январе 2002 года. Произошло это после того как он, будучи № 140 в рейтинге, вышел в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии. В итоге он поднялся после турнира на 94-е место. Затем в середине феврале он поднимается на 61-е место после победы на турнире у себя на родине в Винья-дель-Маре. В финале Гонсалес переиграл Николаса Лапентти 6-3, 6-7(5), 7-6(4). В мае на серии Мастерс в Риме впервые выиграл у теннисиста из первой десятки (в первом раунде у Тима Хенмена 3-6, 7-6(5), 6-0) На Открытом чемпионате Франции вышел в третий раунд, а на дебютном для себя Уимблдонском турнире до второго. В августе на Мастерсе в Цинциннати смог выйти в полуфинал, обыграв по пути № 4 Тима Хенмана 7-6(3), 6-2 и № 9 Энди Роддика 7-6(4), 7-6(6). В борьбе за выход в финал он встретился с действующим № 1 в мире Ллейтоном Хьюиттом и уступил 7-6(3), 5-7, 2-6. На Открытом чемпионате США ему впервые удалось пробиться в четвертьфинал (в третьем раунд был переигран № 7 в рейтинге Хуан Карлос Ферреро 6-4, 6-4, 6-4. В сентябре выигрывает третий титул ATP на турнире в Палермо. Его соперником по финалу был Хосе Акасусо. В октябре в полуфинале турнира в Базеле он ещё раз выигрывает у Ферреро (6-4, 4-6, 6-1) и выходит в финал, где уступает Давиду Налбандяну (4-6, 3-6, 2-6). За сезон ему удалось совершить прорыв и подняться на 121 позицию вверх, заняв по итогам года 18-ю строчку.

В 2003 году первый раз вышел в четвертьфинал в феврале в Акапулько, затем в апреле в Эшториле и в мае на Мастерсе в Гамбурге, обыграв № 1 в мире Ллейтона Хьюитта 6-1, 3-6, 6-0. Так же в мае в составе Чили выиграл Командный кубок мира. На Открытом чемпионате Франции выходит в четвертьфинал, где уступает Хуану Карлосу Ферреро в пяти сетах (1-6, 6-3, 1-6, 7-5, 4-6). В июле вышел в полуфинал турнира в Штутгарте и четвертьфинал в Умаге. Затем выходит в финал в Вашингтоне. Для этого в полуфинале он смог обыграть № 1 на тот момент в рейтинге американца Андре Агасси 3-6, 6-4, 7-6(5). В решающем матче за титул Фернандо Гонсалес уступает Тиму Хенмену 3-6, 4-6. В начале октябре сыграл ещё один финал на турнире в Меце, где проиграл Арно Клеману.

2004-06
В феврале 2004 года во второй раз побеждает на турнире в Винья-дель-Маре. В марте на Мастерсе в Майами смог выйти в полуфинал. Как и год назад, он помогает Чили выиграть Командный кубок мира, проводившийся в Дюссельдорфе. В июле выходит в полуфинал в Бостаде и в финал в Амерсфорте. В августе его ждали грандиозный успех и признание у себя на родине. Выступая в парном разряде на Летних Олимпийских играх в Афинах, Гонсалес вместе со своим партнёром Николасом Массу сумел выиграть первую золотую награду за всю историю выступления Чили на Олимпиадах. За день до этого финала он также смог выиграть и бронзовую награду в одиночном разряде в упорнейшей борьбе, одолев Тейлора Дента, а его партнёр по победе в парном разряде Николас Массу смог стать олимпийским чемпионом и в одиночном.

 История выступления на Олимпийском турнире 2004 года

В начале сезона 2005 года выиграл турнир в Окленде. Этот титул стал пятым в его карьере и первым на кортах с покрытием хард. На турнире в Винья-дель-Маре вышел в финал, но уступил его Гастону Гаудио 3-6, 4-6 и не защищает свой прошлогодний титул. На Уимблдонском турнире 2005 года смог дойти до четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону Роджеру Федереру. В июле выигрывает турнир в Амерсфорте. В октябре на турнире серии Мастерс в Мадриде вышел в четвертьфинал, а после завоевал титул, выступая на турнире в Базеле. Поехав на Итоговый турнир ATP вторым запасным и 13-м на тот момент в мире, в итоге из-за черёд травм смог сыграть по ходу турнира две встречи. Выиграв на Итоговом турнире один матч у Мариано Пуэрта, он стал первым чилийцем, кому покорилось это достижение.

В апреле 2006 года сумел выйти в полуфинал Мастерса в Монте-Карло, а в Риме в четвертьфинал. Это позволило ему стать вторым чилийцем (после Марсело Риоса, кто смог войти в первую десятку мирового рейтинга. В августе он выходит в полуфинал Мастерсов в Торонто и Цинциннати. В октябре выходит в финал турнира в Вене, выиграв по пути двух теннисистов из первой десятки Давида Налбандяна и Энди Роддика. В решающем матче он уступил Ивану Любичичу. Затем в финал он смог выйти на Мастерсе в Мадриде, победив том числе Новака Джоковича и Томаша Бердыха. В финале он проигрывает Роджеру Федереру 5-7, 1-6, 0-6. После этого ему удаётся выйти в третий финал подряд. Произошло это в Базеле, где в решающем матче он вновь уступает Федереру 3-6, 2-6, 6-7(3). По итогам сезона он финишировал на 10-м месте.

2007-08
Очень успешно начался для Гонсалеса сезон 2007 года. На Открытом чемпионате Австралии ему впервые удалось выйти в финал. Также он стал первым чилийцем, кому покорилось это достижение. В четвертьфинале он в трёх сетах обыграл Рафаэля Надаля № 2 в мировом рейтинге, но в финале всё же уступил № 1 Роджеру Федереру. После турнира Фернандо поднимается в рейтинге на высшую в своей карьере 5-ю позицию.

Следующий раз в финал турнира ATP в этом сезоне Гонсалес попадает в мае на Мастерсе в Риме, где уступает Рафаэлю Надалю 2-6, 2-6. Наконец-то выиграть титул ему удаётся на турнире в Пекине в сентябре 2007 года. В финале он обыграл испанца Томми Робредо 6-1, 3-6, 6-1. В концовке сезона на Итоговом турнире он в первой же встрече обыграл № 1 в мире Роджера Федерера 3-6, 7-6(1), 7-5, но, проиграв две следующих встречи Энди Роддику и Николаю Давыденко, покидает турнир. В итоговом рейтинге он занимает 7-ю строчку, что для него явилось высшим достижением в карьере.

В начале сезона 2008 года Гонсалес не смог защитить свои высокие рейтинговые очки после прошлогоднего финала Открытого чемпионата Австралии. В этом сезоне он выбыл уже в третьем раунде и выбыл из первой двадцатки. В феврале в третий раз выигрывает турнир Винья-дель-Маре (Чили). В апреле завоевал свой 10-й одиночный титул ATP на турнире в Мюнхене. На Открытом чемпионате Франции выходит в четвертьфинал, где проигрывает Роджеру Федереру 6-2, 2-6, 3-6, 4-6. В августе принял участие во второй своей Олимпиаде. На олимпийском теннисном турнире в Пекине в одиночном разряде Гонсалес смог выиграть серебряную медаль, дойдя до финала. Таким образом Гонсалес показал уникальное достижение, выиграв на Олимпийских играх по медали каждого достоинства. В новейшей истории тенниса (с 1988 года) это никому ранее не удавалось.

 История выступления на Олимпийском турнире 2008 года

2009-10

В 2009 году начинает с Австралийского чемпионата, где доходит до четвёртого раунда, уступив там Рафаэлю Надалю. В феврале в четвёртый раз выиграл турнир в Винья-дель-Маре. В апреле дошёл до полуфинала на турнире в Барселоне. Затем вышел в полуфинал Мастерса в Риме. На Открытом чемпионате Франции Гонсалес смог выйти в полуфинал. В четвертьфинале турнира он переиграл № 3 в мире Энди Маррея 6-3, 3-6, 6-0, 6-4. В упорной борьбе за выход в финал он все же уступает шведу Робину Сёдерлингу 3-6, 5-7, 7-5, 6-4, 4-6. В начале августа выходит в полуфинал в Вашингтоне. На Открытом чемпионате США, обыграв в том числе Томаша Бердыха и Жо-Вильфрида Тсонга, выходит в четвертьфинал. Осенью лишь один раз попадает в полуфинал на турнире в Куала-Лумпуре.

На Открытом чемпионате Австралии 2010 года его результатом становится выход в четвёртый раунд. На турнире в Сантьяго, который ранее проводился в Винья-дель-Маре, дошёл до полуфинала. Такого же результата Гонсалес добился в Акапулько. 21 сентября 2010 года Гонсалес объявил, что ему потребуется операция из-за травмы правого бедра и, возможно, колена и процедура восстановления займёт около 8-9 месяцев.

2011-12
Возвращение Фернандо Гонсалеса после травмы состоялось в конце апреля 2011 года на турнире в Белграде, где он вышел во второй раунд. Первым после перерыва турниром Большого шлема стал Уимблдон, где он выходит в третий раунд. После возвращения былые результаты так и не приходили к Гонсалесу. Он лишь однажды попал в четвертьфинал турнира ATP (В феврале 2012 года в Буэнос-Айресе). Так и не сумев восстановиться из-за многочисленных травм, Фернандо объявил, что завершает карьеру. Попрощался с профессиональным теннисом Гонсалес после поединка первого круга турнира серии Мастерс в Майами 22 марта 2012 года, уступив французу Николя Маю со счётом 5-7, 6-4, 6-7(3).

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого Шлема в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы Олимпийских турниров в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (22)

Победы (11)

Поражения (11)

Финалы Олимпийских турниров в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (4)

Победы (3)

Поражения (1)

Финалы командных турниров (2)

Победы (2)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Чили
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди юношей
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди юношей
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди юношей
Олимпийские чемпионы по теннису
Олимпийские чемпионы от Чили
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года